Le mot manchette peut désigner :
 en typographie, une note placée non pas en bas de page, mais dans la marge d'un texte, à la hauteur de l'appel de note ;
 en journalisme, des indications en gros caractères destinées à frapper l’attention du lecteur et qui figurent généralement à la première page d’un journal. Ce peut être un sous-titre explicatif placé dans la marge extérieure ou une affichette en devanture de kiosque (placard) ;
 une manche en recouvrant seulement le bras (et non pas l'avant-bras) ; 
 au catch, un certain coup donné avec le bras, voir liste des termes de catch ;
 au volleyball, un renvoi de balle avec les manches ;
 en cinéma, les manchettes sont les zones qui se situent de part et d'autre de la partie centrale du film (en tant que pellicule) où sont inscrites les informations des images et de la piste sonore ;
 en triperie, les pieds de bœuf ou d'agneau échaudés, épilés et désossés ;
 pour un lave-linge, un gros joint flexible circulaire assurant l’étanchéité entre la cuve et son ouverture ;
 un pain originaire du Calvados.

 Jean-Patrick Manchette (1942-1995), auteur de romans policiers ;
 son fils Doug Headline, de son vrai nom Tristan, Jean Manchette.

Notes et références